Die Slovenska Nogometna Liga 2015/16, auch PrvaLiga Telekom nach dem Sponsor Telekom genannt, war die 25. Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 17. Juli 2015 und endete am 21. Mai 2016. NK Olimpija Ljubljana wurde zum fünften Mal slowenischer Meister vor Titelverteidiger NK Maribor.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten im Verlauf einer Saison viermal gegeneinander; zweimal zu Hause, zwei Mal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 36 Spiele pro Saison. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte spielte in der Relegation gegen den Zweiten der Druga Slovenska Nogometna Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 2016/17.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Neunte der Premjer-Liga, der NK Zavrč spielte gegen den Zweiten der Druga Slovenska Nogometna Liga, den NK Aluminij, um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 2016/17. Die Spiele fanden am 29. Mai und 2. Juni 2016 statt.

|}
Der NK Zavrč stieg trotz verlorener Relegation auf, da der Verein aus finanziellen Gründen keine Erstligalizenz erhielt und absteigen musste. Der NK Aluminij stieg dafür auf.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2015 16
Fußballsaison 2015/16